Luís Cláudio dos Santos Ribeiro (Alcongosta, Fundão, 1961) é professor universitário português. Estudou agronomia e silvicultura mas acabou por se licenciar em filosofia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi nesta faculdade que completou o mestrado em Cultura Contemporânea e Novas Tecnologias e o doutoramento em Ciências da Comunicação-Comunicação e Cultura. Em janeiro de 2017 obteve a agregação na Universidade da Beira Interior, Covilhã.
É atualmente docente da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias onde desenvolve investigação nas áreas da comunicação e dos estudos do som (sound studies).

Obras  

Há muito que desenvolve actividade literária. Estas são as principais obras publicadas:

 Pronunciação, poesia, Espiral, 1983.
 Opúsculos da Claridade I, poesia, Espiral, 1986.
 Alfabeto das Paisagens Secretas, poesia, Átrio, 1991.
 Tratado dos Sentimentos Quase-Imperfeitos, poesia, Átrio, 1992.
 Um Homem sem Imaginação, romance, Editorial Escritor, 1993.
 Breve Tratado da Inocência, romance, Editorial Escritor, 1995.
 A Terna Indiferença do Mundo, poesia, Sol XXI, 1996.
 Como uma Figura de Barro Fresco o Mundo, poesia, Ed.Diferença, 1999.
 Quem tem Medo do Silêncio não espanta os Pássaros, romance, Ed.Diferença, 2000.
 À Procura da Cidade sob a Luz Artificial, poesia, Black Sun editores, 2002.
 Sucede no Entanto que o Outono Veio, romance, Edições Vega, 2013.
 Um Jardim Abandonado que Desbota, poesia, 2014.

Algumas destas obras são abordadas em livro por autores como Manuel Frias Martins, 10 anos de Poesia Portuguesa, Ed.Caminho, Lisboa, 1986;  As Trevas Inocentes, Aríon, 2001; Ernesto Rodrigues, Verso e Prosa do Novecentos, Piaget, Lisboa, 2000; José Fernando Tavares, Paisagem Interior I, Piaget, Lisboa, 2000; António Salvado, Leituras VI, Sirgo, 2006. 

Breve incursão no teatro com De Noite em Viorne, a partir do romance A Amante Inglesa, de Marguerite Duras. Peça encenada em 1988, pelo Cénico de Direito.

Do seu trabalho académico destaca-se 
•O Som Moderno - Novas Formas de Criação e Escuta, Edições Lusófonas, 2011.
•O Mundo é uma Paisagem Devastada pela Harmonia, Edições Vega, 2011.

Ligações externas  
Lucidez Audível
LSM
Sound

Escritores de Portugal
Naturais do Fundão (Portugal)